

Sigle 
 Archiviazione Ottica Sostitutiva
 Academic Operating System – sistema operativo
 Agricultural Ontology Service

Codici 
 AOS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amook (Stati Uniti d'America)
 aos – codice ISO 639-3 della lingua taikat

Musica 
 AOS – traccia dell'album Yoko Ono/Plastic Ono Band di Yōko Ono del 1970